En diversos campos de la matemática se pueden encontrar teoremas denominados teorema de la invariancia:
 Teorema de la invariancia, utilizado en teoría de la información.
 Teorema de la invariancia del dominio, utilizado en topología.
 Teorema de la invariancia de LaSalle, utilizado en sistemas estacionarios.